Ваља има више значења:

 Ваља
 Ваља (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Ваља (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваља (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ваља (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ваља (певачица)